Maria d’Este ist der Name folgender Personen:

 Maria Fortunata d’Este (1734–1803), italienische Prinzessin, Gräfin de la Marche und Prinzessin de Conti
 Maria Teresa Felicita d’Este (1726–1754), Herzogin von Penthièvre